Demandt är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Demandt (född 1937), tysk historiker och kulturforskare
 Karl Ernst Demandt (1909–1990), tysk historiker 
 Sven Demandt (född 1965), tysk fotbollsspelare och tränare

Se även 

 Demand